Jeronimo de Vries is de naam van een aantal vertegenwoordigers van een Amsterdams doopsgezind geslacht:
Jeronimo de Vries (letterkundige) (1776-1853), letterkundige en bestuurder van het Rijksmuseum
Jeronimo de Vries (rechter) (1808-1880), kantonrechter en verzamelaar van penningen, zoon van de letterkundige
Jeronimo de Vries (dominee) (1838-1915), dominee en dichter, neef van de rechter